Włodzimierz nad Klaźmą – stacja kolejowa we Włodzimierzu nad Klaźmą w obwodzie włodzimierskim, w Rosji.

Stacje i przystanki kolejowe w Rosji